Leon nebo León může být:

příjmení osob
 Tania Leon (1945–1996) – jihoafrická aktivistka za ženská práva, členka hnutí proti apartheidu

jméno osob
 Leon (jméno) – mužské jméno, příbuzné Lev a Leo

film
 Leon (film) – francouzský film

toponyma
 León (Španělsko) – město
 Leon (Norsko) – město
 Provincie León – současná španělská Provincie
 León (historická provincie) – historická španělská provincie, dnes součást autonomního společenství Kastilie a León
 Království León – historické království ve Španělsku
 Meseta León – pohoří ve Španělsku
 León (Mexiko) – město v Mexiku
 León (Nikaragua) – město v Nikaragui
 Leon (Francie) – historické město severně od Paříže

Související rozcestníky 
 Leo (rozcestník)